Amagá, een gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
Amaga, een geslacht van platwormen (Platyhelminthes)